Heteromurus är ett släkte av urinsekter. Heteromurus ingår i familjen brokhoppstjärtar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokhoppstjärtar
Heteromurus